L'expression « ordre de la République » peut renvoyer à (par ordre alphabétique des pays) :

 Ordre de la République (Chine)
 Ordre de la République (Égypte)
 Ordre de la République (Gambie)
 Ordre de la République (Moldavie)
 Ordre de la République fédérale du Nigéria
 Ordre de la République (Serbie)
 Ordre de la République (Soudan)
 Ordre de la République (Sierra Leone)
 Ordre de la République (Tunisie)
 Ordre de la République (Turquie)
 Ordre de la République (Uruguay)
 Ordre de la République (Yemen)

 

Homonymie phaléristique